Сосни́на () — село на Украине, находится в Иваничевском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0721186801. Население по переписи 2001 года составляет 601 человек. Почтовый индекс — 45323. Телефонный код — 3372. Занимает площадь 12,8 км².

История 
В 1946 году указом ПВС УССР село Бискупичи-Шляхетские переименовано в Соснину.

Адрес местного совета 
45323, Волынская область, Иваничевский р-н, с. Соснина

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Иваничевского района